Amazias ("fortalecido por Deus") pode referir-se a:
Amazias, um rei de Judá
Um Levita, filho de Hilquias, dos descendentes de Etã de Merari (1 Crônicas 6:45)
Um sacerdote dos bezerros de ouro de Betel (Amós 7:10-17)
O pai de Josa, um dos líderes da tribo de Simeão no tempo de Ezequias (1 Crônicas 4:34)

Desambiguação
Personagens do Antigo Testamento